Barbara Pollastrini (1947) – politica italiana
 Elettra Pollastrini (1908-1990) – politica italiana
 Enrico Pollastrini (1817-1876) – pittore italiano